Ому́тское — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Входит в состав Кипринского сельсовета.

География 
Омутское находится в юго-западной части Шелаболихинского района возле старого русла реки Омутская, от которой осталась старица. На юго-западе старицы расположено озеро Кишкино. Название происходит от ойконима, передающего физико-географические характеристики местоположения села.

 Уличная сеть
В селе 6 улиц и 3 переулка.

 Расстояние до

 районного центра Шелаболиха 27 км.
 краевого центра Барнаул 103 км.

 Ближайшие населённые пункты
Новосёловка 2 км, Селезнево 3 км, Луговое 6 км, Ильинка 7 км, Сакмарино 8 км Киприно 11 км, Ивановка 12 км, Верх-Кучук 14 км

 Климат

Территория поселения Омутское находится на равнине. Средняя температура зимой от −20 до −40°С. Летом +18, +35°С. Среднее количество осадков 400—600 мм в год.

История 
Село основано в 1765 году. В деревне Омутская было учтено 215 жителей, в том числе 103 мужского и 112 женского пола. Первые жители пришли на это место в 1765 году. К 1911 году деревня выросла в несколько раз и насчитывала 2035 жителей. В селе работали артельный маслодельный завод, 2 частных отделения маслодельных заводов, был хлебозапасный магазин и 3 мелочных лавки.

По другим сведениям основано в 1891 году. В 1928 году деревня Омутская состояла из 301 хозяйств, основное население — русские. Центр Омутского сельсовета Кипринского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
Становление и развитие хозяйствования в районе села соответствует климатическим условиям: в его структуре преобладающее место занимает сельское хозяйство. Работает сельскохозяйственное предприятие АО «Кипринское», несколько индивидуальных предпринимателей; жилищно-коммунальные услуги предоставляют ООО «ЭКО», «Алтайэнерго», Омутская АТС.

Торговлю продуктами питания и розничными товарами осуществляет Шелаболихинское районное потребительское общество, оно же ведет заготовительно-перерабатывающую деятельность.

Есть МКОУ «Омутская средняя общеобразовательная школа» и детский сад на 120 мест. Услуги здравоохранения оказывает КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ», в селе есть ФАП, работают участок ФГУП «Почта России». «Культурно-досуговый центр» Омутского сельсовета организует и проводит различные мероприятия.

Транспорт 
В селе имеется региональные автодороги Шелаболиха-Омутское, Батурово — Киприно — Юдиха, автодорога Р380 (Новосибирск — Камень-на-Оби). Ближайшая железнодорожная станция находится в Ребрихе.

Примечания 

Населённые пункты Шелаболихинского района